Барме́н:
 Бармен (от  — барная стойка, man — человек) — работник бара, обслуживающий посетителей за барной стойкой.
 Бармен — владелец бара или управляющий баром.

Топоним 
 Бармен — германский город, в 1929 году, вместе с городом Эльберфельд и некоторыми близлежащими пунктами был объединён в единый город Вупперталь.
 Бармен-Центр () — один из 10 административных районов округа Бармен (город Вупперталь, Северный Рейн-Вестфалия, Германия).
 Гросс-Бармен — парк в Намибии, заповедная зона, санаторий с термальным источником, в 25 км на запад от города Окаханджа и 100 км от Виндхука.
  — город на берегу реки Нармада в округе Нарсингхпур штата Мадхья-Прадеш, Индия; является образовательным центром для окружающих сельских жителей; находится в области Махакошал географического центра Индии.

Персоналии 
  (род. 1935) — политик индийской Коммунистической Партии.
  (род. 1950) — индийский политик.
  (род. 1978) — индус монарх.
  (род. 1974) — американский рэпер.
  (род. 1969) — индийский политик Революционной Социалистической партии.
 Бармен Том — бельгийский музыкант.
  — астроном.
  — индийский политик.
  — норвежский футболист, играющий за Бранн.

См. также 
 Бармен 1905 — международный шахматный фестиваль 1905 года в городе Бармен, Германия.
  — главный пояс астероидов, открытый 11 апреля 1991 года немецким астрономом Фраймут Бёрнген в Таутенбурге.
  — движение «Признание Церкви» против нацистов, поддерживаемых «немецких христиан».
  — немецкая футбольная ассоциация клуба из Бармена в городе Вупперталь.
  — вязальная машина Бармена.

Примечания